Велика награда Сан Марина 1983. године је била трка у светском шампионату Формуле 1 1983. године која се одржала на аутомобилској стази Енцо и Дино Ферари у италијанском граду Имоли, 1. маја 1983. године.

Класификација

Занимљивости 
 Пол позиција: Рене Арно - 1:31,238 
 Најбржи круг: Рикардо Патрезе - 1:34,437

Референце

Литература 
 
 

Формула 1 1983.
Велика награда Сан Марина